Rütger Wachtmeister kan avse:

Rütger Wachtmeister (1906–1993), en svensk officer
Rütger Wachtmeister (1916–2003), en svensk greve och godsförvaltare